Giacomo Calò, né le  à Trieste en Italie, est un footballeur italien qui évolue au poste de milieu défensif au Cosenza Calcio, en prêt du Genoa CFC.

Biographie

En club

Début de carrière en prêt (2016-2017)

Départ en Campanie (2017-2019)

Élite et prêts (depuis 2019)

Statistiques

Statistiques détaillées

Palmarès

En club 
 SS Juve Stabia 
 Champion de Serie C en 2019

Distinctions individuelles 
 Meilleur passeur de Serie B en 2020 (14 passes décisives)

Références

Liens externes 
 

Footballeur italien
Joueur de la SS Juve Stabia
Joueur du Genoa CFC
Joueur du Pordenone Calcio
Naissance en février 1997
Naissance à Trieste